PNE kan verwijzen naar:
Psychoneuro-endocrinologie, een alternatieve geneeswijze
Plastic Noise Experience, een muziekgroep